3 miejscowości w Estonii:
 Aavere – wieś w prowincji Harju, w gminie Anija.
 Aavere – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Tapa.
 Aavere – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Väike-Maarja.